Джозеф Аллейн (; крещён 8 апреля 1634, Девизес, графство Уилтшир, Англия — 17 ноября 1668) — английский священнослужитель, проповедник, богослов, нонконформист, автор многих религиозных произведений.

Биография 
В апреле 1649 года поступил в Линкольн-колледж в Оксфорде, затем в 1651 году продолжил учёбу в Колледже Корпус-Кристи там же. В июле 1653 года получил степень бакалавра богословия и стал преподавателем и капелланом колледжа Корпус-Кристи, уделяя много времени проповедям в окружной тюрьме, навещая больных и помогая бедным.

Позже был рукоположен и с 1655 года служил помощником пастора церкви Святой Марии Магдалины в Тонтоне. Большую часть своей жизни посвящал пастырской деятельности, обучению прихожан Катехизису.

В 1662 году оказался среди изгнанных священников-нонконформистов, но увеличил свою проповедническую деятельность. Полагая, что у него мало времени, он в среднем читал до двух проповедей в день в течение следующих девяти месяцев, пока не был арестован и брошен в тюрьму. Его тюрьма превратилась в кафедру, когда Аллейн проповедовал толпе через решетку. Освобожденный через год, он продолжил проповедовать. 10 июля 1666 года был арестован во второй раз во время проповеди и снова заключён в тюрьму. Освобождённый после второго заключения, провёл последние годы жизни в опасности ареста. В конце концов здоровье Аллейна пошатнулось. Умер в возрасте тридцати четырёх лет.

Избранные сочинения 
 A Call to Archippus, 1664
 An Alarme to Unconverted Sinners, London, 1672
 Divers Practical Cases of conscience, Satisfactorily Resolved, London, 1672
 A Most Familiar Explanation of the Assemblies Shorter Catechism, London, 1672
 Mr. Joseph Alleines Directions, for Covenanting vvith God, London, 1674
 Remaines, London, 1674
 The True Way to Happiness, London, 1675
 A Sure Guide to Heaven: or An Earnest Invitation to Sinners to Turn to God, London, 1688
 Hyfforddwr Cyfarwydd I’r Nefoedd, London, 1693
 Christian Letters Full of Spiritual Instructions, London, [1700?]
 Mr. Joseph Alleine’s Rules for Self-Examination, Boston, [174?]
 The Saint’s Pocket-Book, Glasgow, 1742
 The Works of the Truly Pious and Learned Mr Joseph Allan, Edinburgh, 1752
 Useful Questions, Whereby a Person may Examine himself Every Day, Philadelphia, 1753
 The Shorter Catechism Agreed Upon by the Reverend Assembly of Divines at Westminster. To Which is Added, Some Serious Questions very Proper for True Christians to Ask Themselves Every Day, by the Late Reverend Mr.Joseph Allaine. Also a Cradle Hymn, by the Reverend Dr. Isaac Watts, New-London, 1754
 The Voice of God in His Promises, London, 1766
 The Believer’s Triumph in God’s Promises, London, 1767
 A Remedy of God’s Own Providing for a Sinner’s Guilty Conscience, London, 1770?
 An Admonition to Unconverted Sinners, (London, 1771)
 Earail Shurachdach Do Pheacaich Neo-Iompaichte, Dunedin, 1781
 An Abridgement of Alleine’s Alarm to Unconverted Sinners, London, 1783
 Joseph Alleins Grundlegung zum thatigen Christenthum, Lancaster, 1797
 An Earnest Invitation to the Reader to Turn to God, Grantham, 1799
 A Sure Guide To Heaven, , 
 An Alarm to the Unconverted, ,

Примечания

Ссылки 
 Joseph Alleine (1634—1668)
 Joseph Alleine: his companions & times; a memorial of "Black Bartholomew, " 1662

Христианские проповедники
Духовные писатели
Пуританизм
Выпускники Линкольн-колледжа (Оксфорд)
Богословы Великобритании